Boix (prononciation [bɔʃ] ou [bɔjʃ]) est un nom de famille et un nom de lieu espagnol.

Patronyme 

 Anselme Boix-Vives (1899-1969), peintre autodidacte français d'origine espagnole
 Esteban Boix (1774-1828), un graveur espagnol
 Francisco Boix Campo (1920-1951), républicain et photographe espagnol
 Esther Boix (1927-2014), peintre catalane
 Guillermo Sánchez Boix (1917-1960), dessinateur espagnol connu sous son nom de plume Boixcar
 Manuel Boix (né en 1942), artiste peintre, graveur, affichiste, illustrateur, sculpteur
 Ricard Guinó i Boix (1890-1973), sculpteur français d'origine catalane

Toponyme 
 Castellfollit del Boix, commune espagnole de la province de Barcelone, en Catalogne

Homonymie de patronyme